BiH:
 Vilusi (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Vilusi (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška

Crna Gora:
 Vilusi (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Vilusi (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica